TKF steht für:
 Bahnhof Königshofen (Baden) (DS100-Code), Bahnhof an der Frankenbahn
 TKF (Tankette), ist ein polnisches Militärfahrzeug aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.
 Truckee Tahoe Airport (IATA-Code), Flughafen von Truckee, Kalifornien

tkf steht für:
 Tukumanféd (ISO-639-3-Code), Varietät der Kagwahiva-Sprache im Mato Grosso, Brasilien, gehört zu den Tupí-Guaraní-Sprachen

Abkürzung